Премия «Локус» за лучший роман фэнтези () присуждается журналом «Локус» за работы, опубликованные в предыдущем календарном году. Победитель выбирается по итогам голосования читателей журнала. Награда вручается на ежегодном сборе в Science Fiction Museum and Hall of Fame в Сиэтле, США во время которого победителям вручаются сертификаты. Хотя премия начала вручаться ежегодно с 1980 года, в 1978 году также была вручена награда по этой номинации, которую получил роман Джона Р. Р. Толкина «Сильмариллион». До этого вручалась премия «За лучший роман», но, начиная с 1980 года, была разделена на премию «За лучший научно-фантастический роман» и «За лучший роман в жанре фэнтези». В списке представлены победители и финалисты, набравшие больше всех голосов.

За 35 летнюю историю премии её получило 20 человек. Чаще всего победителями номинации становились Орсон Скотт Кард, Чайна Мьевиль и Джордж Мартин — 4 раза. По 3 раза получали премию Джин Вулф и Нил Гейман.

Победители и финалисты

1970-е и 1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 
 
 

Премия «Локус»
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту